Metilheptan se može odnositi na:

2-Metilheptan
3-Metilheptan
4-Metilheptan